Lluís Busquets Borrell (Granollers 1888 - Reus 1980) periodista i escriptor català
 Lluís Busquets i Dalmau (Girona 1937 - Barcelona, 2014), psiquiatre i pedagog català.
 Lluís Busquets i Grabulosa (Olot 1947), escriptor i periodista català.